Gortynia ( ) ist eine griechische Gemeinde im Hochland Arkadiens auf der Halbinsel Peloponnes mit dem Gemeindesitz in dem Bergdorf Dimitsana. Sie wurde zum 1. Januar 2011 aus dem Zusammenschluss von acht Gemeinden gebildet, die allesamt zuvor der Provinz gleichen Namens angehörten, die 1997 erlosch. Nur das Gebiet der Gemeinde Gortyna, das ebenfalls zur Provinz gehörte, wurde der Gemeinde (und ehemaligen Provinz) Megalopoli zugeschlagen. Gortynia besteht aus zahlreichen kleinen bis sehr kleinen Dörfern, von denen keines mehr als 700 Einwohner birgt. 

Der Name Gortynia ist eine antike Bezeichnung für den Oberlauf des Flusses Lousios, an dem die antike Stadt Gortys lag, von der der Name Gortynas abgeleitet ist.

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden 70 Gemeinden haben seit 2011 des Status von Ortsgemeinschaften (Ez. gr. topiki kinotita τοπική κοινότητα) und wählen je nach Einwohnerzahl einen dreiköpfigen Rat oder einen einzelnen Vertreter als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Dimitsana – Δημοτική Ενότητα – 763
 Ortsgemeinschaft Dimitsana – Τοπική Κοινότητα Δημητσάνης – 447
 Dimitsana – Δημητσάνα – 342
 Karkalou – Καρκαλού – 76
 Kloster Emyali oder Filosofos – Μονή Αιμυαλών ή Φιλοσόφου – 7
 Paleochori – Παλαιοχώρι – 22
 Ortsgemeinschaft Zatouna – Τοπική Κοινότητα Ζατούνης – 71
 Markos – Μάρκος – 19
 Vlongos – Βλόγγος – 7
 Zatouna – Ζάτουνα – 45
 Ortsgemeinschaft Melissopetra – Τοπική Κοινότητα Μελισσοπέτρας – Μελισσοπέτρα – 29
 Ortsgemeinschaft Panagia – Τοπική Κοινότητα Παναγίας – Παναγία – 39
 Ortsgemeinschaft Rados – Τοπική Κοινότητα Ράδου – Ράδος – 47
 Ortsgemeinschaft Rizospilia – Τοπική Κοινότητα Ριζοσπηλιάς – 51
 Kato Rizospilia – Κάτω Ριζοσπηλιά – 18
 Rizospilia – Ριζοσπηλιά – 33
 Ortsgemeinschaft Zigovisti – Τοπική Κοινότητα Ζιγοβιστίου – Ζιγοβίστι – 79

 Gemeindebezirk Irea – Δημοτική Ενότητα Ηραίας – 1.552
 Ortsgemeinschaft Agios Ioannis Archeas Ireas – Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας – 49
 Ortsgemeinschaft Arachova – Τοπική Κοινότητα Αραχόβης – Αράχοβα – 208
 Ortsgemeinschaft Kakoureika – Τοπική Κοινότητα Κακουραίικων – Κακουραίικα – 104
 Ortsgemeinschaft Kokkinorrachi – Τοπική Κοινότητα Κοκκινορράχης – Κοκκινορράχη – 21
 Ortsgemeinschaft Kokkoras – Τοπική Κοινότητα Κοκκορά – 69
 Bardaki – Μπαρδάκι – 7
 Kokkoras – Κοκκοράς – 62
 Ortsgemeinschaft Liodora – Τοπική Κοινότητα Λιοδώρας – Λιοδώρα – 68
 Ortsgemeinschaft Loutra Ireas – Τοπική Κοινότητα Λουτρών Ηραίας – 228
 Agioneri – Αγιονέρι – 52
 Iamatikes Pyges – Ιαματικές Πηγές – 80
 Litharos – Λιθαρός – 16
 Lotis – Λώτης – 44
 Loutra – Λουτρά – 17
 Parnassos – Παρνασσός – 19
 Ortsgemeinschaft Lykouresis – Τοπική Κοινότητα Λυκούρεση – Λυκούρεσης – 8
 Ortsgemeinschaft Lyssarea – Τοπική Κοινότητα Λυσσαρέας – Λυσσαρέα – 68
 Ortsgemeinschaft Ochthia – Τοπική Κοινότητα Όχθιας – Όχθια – 54
 Ortsgemeinschaft Paloumba – Τοπική Κοινότητα Παλούμπας – 120
 Paloumba – Παλούμπα – 96
 Pappadas – Παππαδάς – 11
 Sarleika – Σαρλαίικα – 13
 Ortsgemeinschaft Pyrris – Τοπική Κοινότητα Πυρρή – Πυρρής – 88
 Ortsgemeinschaft Raftis – Τοπική Κοινότητα Ράφτη – 107
 Agalo Αγάλω – 15
 Raftis – Ράφτης – 92
 Ortsgemeinschaft Sarakini Ireas – Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου Ηραίας – Sarakini – Σαρακίνι – 68
 Ortsgemeinschaft Servos – Τοπική Κοινότητα Σέρβου – 108
 Arapides – Αράπηδες – 7
 Servos – Σέρβος – 101
 Ortsgemeinschaft Chrysochori – Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου – Χρυσοχώρι – 95
 Ortsgemeinschaft Psari – Τοπική Κοινότητα Ψαρίου – Ψάρι – 89

 Gemeindebezirk Klitoras – Δημοτική Ενότητα Κλείτωρος – Κλείτωρας – 1.406
 Ortsgemeinschaft Agridi – Τοπική Κοινότητα Αγριδίου – Αγρίδι – 48
 Ortsgemeinschaft Drakovouni – Τοπική Κοινότητα Δρακοβουνίου – Δρακοβούνι – 66
 Ortsgemeinschaft Kerpini – Τοπική Κοινότητα Κερπινής – 93
 Ano Kalyvia – Άνω Καλύβια – 3
 Kato Kalyvia – Κάτω Καλύβια – 5
 Kerpini – Κερπινή – 85
 Ortsgemeinschaft Mygdalia – Τοπική Κοινότητα Μυγδαλιάς – 144
 Mygdalia – Μυγδαλιά – 111
 Paleopyrgos – Παλαιόπυργος – 33
 Ortsgemeinschaft Pournaria – Τοπική Κοινότητα Πουρναριάς – 241
 Mouria – Μουριά – 99
 Pournaria – Πουρναριά – 142
 Ortsgemeinschaft Prasino – Τοπική Κοινότητα Πρασίνου – 197
 Kalyvia Karnesi – Καλύβια Καρνέση – 8
 Prasino – Πράσινο – 189
 Ortsgemeinschaft Theoktisto – Τοπική Κοινότητα Θεοκτίστου – Θεόκτιστο – 205
 Ortsgemeinschaft Valtesiniko – Τοπική Κοινότητα Βαλτεσινίκου – 378
 Valtesiniko – Βαλτεσινίκο – 341
 Kourouveli – Κουρουβέλι – 5
 Olomades – Ολομάδες – 32
 Ortsgemeinschaft Xirokaritena – Τοπική Κοινότητα Ξηροκαριταίνης – Ξηροκαρίταινα – 34

 Gemeindebezirk Kondovazena – Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης – 1.171
 Ortsgemeinschaft Dimitra – Τοπική Κοινότητα Δήμητρας – 111
 Dimitra – Δήμητρα – 103
 Stavri – Σταυρί – 8
 Ortsgemeinschaft Kardaritsi – Τοπική Κοινότητα Καρδαριτσίου – Καρδαρίτσι – 41
 Ortsgemeinschaft Kondovazena – Τοπική Κοινότητα Κοντοβαζαίνης – Κοντοβάζαινα – 386
 Ortsgemeinschaft Monastiraki – Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου – 135
 Arsinea – Αρσιναία – 13
 Monastiraki – Μοναστηράκιον – 103
 Peleki – Πελέκι – 19
 Ortsgemeinschaft Paralongi – Τοπική Κοινότητα Παραλογγών – 89
 Agios Nikolaos – Άγιος Νικόλαος – 38
 Paralongi – Παραλογγοί – 48
 Petas – Πέτας – 3
 Ortsgemeinschaft Vachlia – Τοπική Κοινότητα Βάχλιας – 96
 Pera Vachlia – Πέρα Βάχλια – 32
 Vachlia – Βάχλια – 64
 Ortsgemeinschaft Velimachi – Τοπική Κοινότητα Βελημαχίου – 113
 Aposkia – Απόσκια – 26
 Soudeli – Σούδελη – 22
 Velimachi – Βελημάχι – 65
 Ortsgemeinschaft Vidiaki – Τοπική Κοινότητα Βιδιακίου – Βιδιάκι – 93
 Ortsgemeinschaft Voutsi – Τοπική Κοινότητα Βούτση – Βούτσης – 107

 Gemeindebezirk Langadia – Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων – 636
 Ortsgemeinschaft Langadia – Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων – 504
 Agios Athanasios – Άγιος Αθανάσιος – 10
 Agios Nikolaos – Άγιος Νικόλαος – 39
 Kaloneri – Καλονέρι – 73
 Langadia – Λαγκάδια – 355
 Pteria – Πτεριά – 17
 Xerovouni – Ξεροβούνι – 10
 Ortsgemeinschaft Lefkochori – Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου – 132
 Fouskari – Φούσκαρη – 20
 Lefkochori – Λευκοχώρι – 67
 Touthoa – Τουθόα – 45

 Gemeindebezirk Trikoloni – Δημοτική Ενότητα Τρικολώνων – Τρικόλωνοι – 578
 Ortsgemeinschaft Elliniko – Τοπική Κοινότητα Ελληνικού – Ελληνικό – 204
 Ortsgemeinschaft Palamari – Τοπική Κοινότητα Παλαμαρίου – 66
 Palamari – Παλαμάρι – 15
 Psari – Ψάρι – 51
 Ortsgemeinschaft Pavlia – Τοπική Κοινότητα Παύλιας – Παύλια – 55
 Ortsgemeinschaft Stemnitsa – Τοπική Κοινότητα Στεμνίτσης – 191
 Kloster Agios Ioannis Prodromos – Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου – 0
 Stemnitsa – Στεμνίτσα – 191
 Ortsgemeinschaft Syrna – Τοπική Κοινότητα Σύρνας – 62
 Ano Kalyvia – Άνω Καλύβια – 2
 Syrna – Σύρνα – 60

 Gemeindebezirk Tropea – Δημοτική Ενότητα Τροπαίων – Τρόπαια – 2.887
 Ortsgemeinschaft Aetorrachi – Τοπική Κοινότητα Αετορράχη – Αετορράχη – 58
 Ortsgemeinschaft Chora – Τοπική Κοινότητα Χώρας – 203
 Dodekametro – Δωδεκάμετρο – 43
 Elea – Ελαία – 38
 Chora – Χώρα – 122
 Ortsgemeinschaft Doxa – Τοπική Κοινότητα Δόξης – Δόξα – 186
 Ortsgemeinschaft Kalliani – Τοπική Κοινότητα Καλλιανίου – Καλλιάνι – 291
 Ortsgemeinschaft Kastraki – Τοπική Κοινότητα Καστρακίου – 77
 Kastraki – Καστράκι – 50
 Fanaraki – Φαναράκι – 27
 Ortsgemeinschaft Livadaki – Τοπική Κοινότητα Λιβαδακίου – Λιβαδάκι – 68
 Ortsgemeinschaft Neochori Gortynias – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Γορτυνίας – 267
 Bertsia – Μπερτσιά – 8
 Nea Dafni – Νέα Δάφνη – 74
 Neochori – Νεοχώρι – 161
 Trani Lakka – Τρανή Λάκκα – 24
 Ortsgemeinschaft Perdikoneri – Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου – 312
 Bouliaris – Μπουλιάρης – 50
 Galatas – Γαλατάς – 20
 Perdikoneri – Περδικονέρι – 237
 Syriamakos – Συριαμάκος – 5
 Ortsgemeinschaft Raches – Τοπική Κοινότητα Ραχών – 145
 Raches – Ράχες – 116
 Toumbitsi – Τουμπίτσι – 29
 Ortsgemeinschaft Spatharis – Τοπική Κοινότητα Σπάθαρη – 209
 Kato Spatharis – Κάτω Σπάθαρης – 10
 Spatharis – Σπάθαρης – 199
 Ortsgemeinschaft Stavrodromi – Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου – Σταυροδρόμι – 96
 Ortsgemeinschaft Tripotamia – Τοπική Κοινότητα Τριποταμιάς – 200
 Kapellitsa – Καπελλίτσα – 58
 Tripotamia – Τριποταμιά – 140
 Chania – Χάνια – 2
 Ortsgemeinschaft Tropea – Τοπική Κοινότητα Τροπαίων – 543
 Melidoni – Μελιδόνι – 37
 Tropea – Τρόπαια – 506
 Ortsgemeinschaft Vyziki – Τοπική Κοινότητα Βυζικίου – Βυζίκι – 232

 Gemeindebezirk Vytina – Δημοτική Ενότητα Βυτίνας – 1.116
 Ortsgemeinschaft Elati – Τοπική Κοινότητα Ελάτης – Ελάτη – 27
 Ortsgemeinschaft Kamenitsa – Τοπική Κοινότητα Καμενίτσης – 167
 Kamenitsa – Καμενίτσα – 156
 Karvouni – Καρβούνι – 11
 Ortsgemeinschaft Lasta – Τοπική Κοινότητα Λάστης – 10
 Agridaki – Αγριδάκι – unbewohnt
 Lasta – Λάστα – 10
 Ortsgemeinschaft Magouliana – Τοπική Κοινότητα Μαγουλιάνων – 119
 Magouliana – Μαγούλιανα – 117
 Pan – Παν – 2
 Ortsgemeinschaft Nymfasia – Τοπική Κοινότητα Νυμφασίας – Νυμφασία – 114
 Ortsgemeinschaft Pyrgaki – Τοπική Κοινότητα Πυργακίου – 13
 Methydrio – Μεθύδριο – 11
 Kloster Agii Theodori – Μονή Αγίων Θεοδώρων – unbewohnt
 Pyrgaki – Πυργάκι – 2
 Ortsgemeinschaft Vytina – Τοπική Κοινότητα Βυτίνας – 666
 Kloster Panagia Kernitsa – Μονή Παναγίας Κερνίτσης – 14
 Vytina – Βυτίνα – 652

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in der Region Peloponnes